Kalö steht für: 
 Kalvø, eine Insel an der Ostküste Jütlands in Dänemark 

Siehe auch:
 Kalo
 Kalø